Podlesie (Ermland-Mazurië), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Ostródzki
 Podlesie (powiat Jarociński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Jarociński
 Podlesie (powiat Kolski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Podlesie (powiat Obornicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Obornicki
 Podlesie (powiat Słupecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Słupecki
 Podlesie (powiat Dąbrowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Dąbrowski
 Podlesie (powiat Olkuski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Olkuski
 Podlesie (powiat Oświęcimski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Oświęcimski
 Podlesie (powiat Bełchatowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Bełchatowski
 Podlesie (powiat Rawski), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Rawski
 Podlesie (powiat Biłgorajski), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Biłgorajski
 Podlesie (powiat Kraśnicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Kraśnicki
 Podlesie (Lubusz), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Gorzowski
 Podlesie (powiat Świebodziński), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński
 Podlesie (powiat Białobrzeski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Białobrzeski
 Podlesie (powiat Radomski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Podlesie (powiat Sierpecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sierpecki
 Podlesie (powiat Dzierżoniowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Dzierżoniowski
 Podlesie (powiat Wałbrzyski), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wałbrzyski
 Podlesie (powiat Głubczycki), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Głubczycki
 Podlesie (powiat Kędzierzyńsko-Kozielski), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 Podlesie (powiat Nyski), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Nyski
 Podlesie (Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Człuchowski
 Podlesie (gemeente Kamienica Polska), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski, in de gemeente Kamienica Polska
 Podlesie (gemeente Lelów), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski, in de gemeente Lelów
 Podlesie (powiat Gliwicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Gliwicki
 Podlesie (gemeente Czarna), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Dębicki, in de gemeente Czarna
 Podlesie (gemeente Pilzno), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Dębicki, in de gemeente Pilzno
 Podlesie (powiat Leżajski), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Leżajski
 Podlesie (powiat Lubaczowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Lubaczowski
 Podlesie (powiat Mielecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Mielecki
 Podlesie (powiat Buski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Buski
 Podlesie (powiat Jędrzejowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Podlesie (powiat Kielecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Podlesie (powiat Konecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Podlesie (powiat Sandomierski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski
 Podlesie (gemeente Bogoria), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski, in de gemeente Bogoria
 Podlesie (gemeente Oleśnica), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski, in de gemeente Oleśnica
 Podlesie (powiat Choszczeński), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Choszczeński
 Podlesie (powiat Stargardzki), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Stargardzki
 Podlesie (powiat Wałecki), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Wałecki
 Podlesie (powiat Pyrzycki), een voormalig dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Pyrzycki
 Podlesie (Katowice), een stadsdeel van de Poolse stad Katowice
 Podlesie (Olsztyn), een stadsdeel van de Poolse stad Olsztyn
 Podlesie (Żywiec), een stadsdeel van de Poolse stad Żywiec